Pictor («pintor» en latín) puede referirse a:
 Pictor, constelación austral
 Cayo Fabio Píctor (pintor), pintor romano del siglo IV a. C.
 Cayo Fabio Píctor, magistrado romano, hijo del pintor del mismo nombre
 Numerio Fabio Píctor, hermano del anterior
 Quinto Fabio Píctor, historiador romano del siglo III a. C.
 Albertus Pictor, pintor alemán del siglo XV